Палмас има више значења:

 Палмас
 Палмас (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Палмас (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Палмас (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Палмас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Палмас (Тотутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику